Будища́нська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Будищанська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Будищанська вулиця — вулиця в місті Ковель, Волинська область.

Вулиці